Nella Regia Marina ci sono stati due cacciatorpediniere battezzati in onore del patriota Francesco Nullo:

  – esemplare classe Rosolino Pilo, declassato a torpediniera nel 1929 e affondato nel dicembre 1940 a causa di una mina
  – esemplare della classe Nazario Sauro, incagliato e affondato nell'ottobre 1940 a nord di Massaua